Shell Beach kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Shell Beach, Australien, Shark Bay,

Guyana 

 Shell Beach, Guyana, strand, Barima-Waini,